Томаш Марюш Жонса (; ) — польский футболист, левый защитник. Известен по выступлениям за нидерландские клубы «Фейеноорд», «Де Графсхап», «Херенвен», за швейцарский «Грассхоппер» и сборную Польши. Участник чемпионата мира 2002 года.

Клубная карьера 
За время своей карьеры , Жонса представлял такие клубы как Краковия, «Сокол» из Пневы, «Грассхоппер», «Лугано», Янг Бойз, Де Графсхап, «Фейеноорд», «Партизан» из Белграда, «Херенвен», «АДО Ден Хааг» и «Рид» .

С Грассхоппером Томаш выиграл две Швейцарских национальной лиги, в сезонах 1994/95 и 1995/96.

В первом же сезоне (1998/99) за «Фейеноорд» Жонса стал Чемпионом Нидерландов. Но после, за время игры Томаша за Фейеноорд (1999—2003), клуб не мог выиграть внутренние турниры. Но 2002 год был выдающимся годом для клуба из Роттердама. Они обыграли дортмундскую Боруссию в Финале Кубка УЕФА 2002, со счётом 3—2, и, следовательно, играли в Суперкубке УЕФА 2002, против победителя Лиги чемпионов 2001/02, мадридского «Реала», которому проиграли со счётом 1-3. Томаш играл оба финала.

Вместе с Любинко Друловичем, Тарибо Уэстом и другими, помог белградскому «Партизану» впервые в истории выйти в групповую стадию Лиги Чемпионов сезона 2003/04. В Сербии его фамилию называли Цонсой.

В 2006 году Томаш подписал контракт и перешёл в австрийский «Рид». В сезоне 2006/07 помог клубу занять наивысшее в Австрийской Бундеслиге — второе место. За Рид Жонса провёл 58 матчей за два сезона, после чего закончил свою профессиональную карьеру.

Статистика

Сборная 
За Сборную Польши Томаш провёл 36 матчей и забил 1 гол. Входил в состав сборной на Чемпионате мира 2002, который проходил в Японии и в Южной Корее.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Рид»